Лев Германович Панкра́тов (р. 19 мая 1959, Горький) — российский дирижёр, хормейстер, заслуженный артист России (2008), композитор, член союза композиторов РФ, профессор.

Окончил Горьковскую хоровую капеллу мальчиков (1974), Горьковскую государственную консерватории им. М. И. Глинки (1983; класс профессора, заслуженного деятеля искусств РФ кандидата искусствоведения Е. Н. Гаркунова). В 1990 году окончил ассистентуру-стажировку Нижегородской государственной консерватории под руководством народного артиста РФ Л. К. Сивухина.

Л. Г. Панкратов — бессменный художественный руководитель и главный дирижёр созданной им в 1991 году мужской капеллы «Благовест», обладателя премий «Гран — При» международных и всероссийских конкурсов хорового искусства.

Автор и художественный руководитель всероссийских и международных фестивалей хорового искусства, в том числе
 «Всероссийского фестиваля хоровой музыки в Московском Кремле» (2009);
 «Международного хорового фестиваля в Историческом музее на Красной площади» (2011);
 Всероссийских фестивалей современного хорового, театрального и изобразительного искусства «Гармония и мир» (2013, 2015);
 Директор ежегодного Международного хорового конгресса в Московской государственной консерватории им П. И. Чайковского.

Педагогическая деятельность 
 С 1985 года по настоящее время — преподаватель (с 2007 года — доцент) кафедры хорового дирижирования Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки.
 С 1996 по 2003 год — преподаватель дирижирования и хоровых дисциплин в Нижегородском хоровом колледже им. Л. К. Сивухина.
 С 2016 года — доцент кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, директор хора Московской консерватории.

Сочинения 
 «Литургия Святого Иоанна Златоуста»
 «Реквием» на стихи А. Ахматовой
 «INOE» (Заклинания для смешанного хора, симфонического оркестра, чтеца, тенора и сопрано в 7 частях)
 «Три духовных стиха для мужского хора»

Примечания